Ятиё:
 Ятиё (город) — город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.
 Ятиё (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Юки префектуры Ибараки.